

Religione
Dieci comandamenti – comandamenti scritti sulle tavole della legge date da Dio a Mosè sul monte Sinai

Cinema
I dieci comandamenti (The Ten Commandments) – film del 1923 diretto da Cecil B. De Mille
I dieci comandamenti – film del 1945 diretto da Giorgio Walter Chili
I dieci comandamenti (The Ten Commandments) – film del 1956 diretto da Cecil B. DeMille (remake dello stesso regista del film del 1923)

Teatro
I dieci comandamenti – musical del 2003

Televisione
I dieci comandamenti – programma televisivo di Rai 3
I dieci comandamenti – spettacolo di Roberto Benigni trasmesso nel 2014 su Rai 1 e Rai HD